viaszfa vagy viaszszömörce (Toxicodendron succedaneum, Rhus succedanea), a szömörcefélék családjába tartozó fafaj, melyből japánviaszt és japánlakkot nyernek
 viaszfa vagy viaszcserje, viaszbogyó (Myrica), a viaszbogyófélék családjába tartozó növénynemzetség